Deklinacija (lat. declinatio - nagib, svijanje, otklon) može značiti:

 Deklinacija (astronomija), koordinata u astronomiji.
 Deklinacija (gramatika), promjena riječi po padežima.
 Magnetska deklinacija, kut između pravca magnetskog sjevera i geografskog sjevera.